Flower Drum Song peut désigner :
Flower Drum Song (titre français : Au rythme des tambours fleuris), comédie musicale de Rodgers et Hammerstein créée à Broadway en 1958 ;
Flower Drum Song (même titre français : Au rythme des tambours fleuris), adaptation au cinéma en 1961 de cette comédie musicale.